Государственный университет управления (ГУУ) — высшее учебное заведение в Москве.

История 
ГУУ является первым учебным заведением, специализировавшимся на управленческом образовании в России и СССР.

В 1885 году было основано Александровское коммерческое училище Московского биржевого общества. Вместе с Николаевским женским коммерческим училищем и Торговой школой имени императора Николая II в 1918 году оно положило начало новому учебному заведению — Московский промышленно-экономический практический техникум.

30 апреля 1919 года решением Народного комиссариата торговли и промышленности РСФСР Московский промышленно-экономический техникум преобразован в Московский промышленно-экономический практический институт. Вуз был призван обеспечивать подготовку экономистов для промышленности и потребительской кооперации, финансистов, специалистов по экономике и организации труда.

23 июля 1930 года постановлением ЦИК и СНК СССР Московский промышленно-экономический практический институт был преобразован в Московский инженерно-экономический институт (МИЭИ). Основной задачей института стала подготовка инженеров-экономистов широкого профиля для важнейших отраслей народного хозяйства: машиностроения, химии, металлургии, энергетики, строительства, транспорта, городского хозяйства и др.

В 1950 году Московский инженерно-экономический институт возглавила О. В. Козлова, благодаря усилиям которой было начато строительство нового комплекса зданий МИЭИ на Рязанском проспекте.

19 декабря 1969 года указом Президиума Верховного Совета СССР МИЭИ был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

28 марта 1975 года приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР Московский инженерно-экономический институт был переименован в Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе.

Общежитие № 2 введено в эксплуатацию в 1976 году.

В соответствии с требованиями экономики институт первым среди вузов страны открыл подготовку специалистов по организации управления производством.

В 1986 году ректором Московского института управления имени Серго Орджоникидзе избран А. Г. Поршнев.

Общежитие № 6 построено в 1987 году.

5 февраля 1991 года постановлением Совета Министров СССР Московский институт управления был преобразован в Государственную академию управления. Академия явилась инициатором открытия новых направлений управленческого образования в стране с учётом потребностей рыночной экономики, организовав многопрофильную подготовку кадров для производственного, социального, государственного и муниципального управления.

В 1997 в Обнинске открыт филиал ГУУ, единственный на сегодняшний день.

8 августа 1998 года приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации по результатам государственной аттестации и аккредитации Государственная академия управления получила статус университета и была переименована в Государственный университет управления.

В 2006 году ректором ГУУ избран А. М. Лялин. 7 февраля 2011 года приказом министра образования А. А. Фурсенко от 7 февраля 2011 года № 15-21/25 Лялин освобождён от должности ректора. Приказом министра образования от 11 июля 2011 года № 15-21/139 ректором ГУУ утверждён Виктор Анатольевич Козбаненко.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-07-03/39 от 11 марта 2013 года В. А. Козбаненко уволен с занимаемой должности.

С 12 марта 2013 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 12-07-03/40 исполнение обязанностей ректора Государственного университета управления возложено на В. В. Година.

С 13 мая 2015 года должность исполняющего обязанности ректора ГУУ в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации замещал д.э.н., профессор В. В. Строев.

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 398 от 12.04.2016 ГУУ присоединён к МГЮА. 7 декабря 2016 года в Государственном университете управления состоялось внеочередное заседание Учёного совета, по итогам которого было принято решение о подаче ходатайства в Министерство образования и науки РФ об отмене приказа о реорганизации университета. 31 июля 2017 г. Министр образования и науки России О. Ю. Васильева подписала Приказ об отмене реорганизации Государственного университета управления и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина в единый вуз  Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 12-07-03/127 от 3 августа 2017 года исполняющим обязанности ректора ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» с 8 августа 2017 года назначен Иван Васильевич Лобанов.

Образовательная деятельность 
ГУУ имеет право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования и выдачу документов об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение соответствующей образовательной программы.

Основные профессионально-образовательные программы высшего профессионального образования в университете реализуются в четырёх формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной и в форме экстерната.

Научный потенциал и научно-исследовательская деятельность 

Университет располагает высококвалифицированным научно-педагогическим персоналом. Из почти 1,5 тысяч преподавателей — более 250 профессоров и докторов наук, 700 доцентов и кандидатов наук, 12 академиков и членов-корреспондентов РАН, 52 действительных члена отраслевых академий, 14 заслуженных деятелей науки, 74 заслуженных работников высшей школы РФ и почётных работников высшего профессионального образования РФ. 250 учёных вуза осуществляют научное руководство аспирантами, участвуют в аттестации научных кадров в составе 16 диссертационных советов университета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Учёные степени и звания имеют более 70 % преподавательского состава.

ГУУ входит в число ведущих в РФ центров бизнес-образования.

Международная деятельность университета 

Университет сотрудничает на региональном и глобальном уровнях с университетами и образовательными центрами ряда зарубежных стран. Международная деятельность университета обеспечивает его интеграцию в международное университетское сообщество, получение дополнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных преимуществ, по сравнению с другими экономическими вузами страны. Она организуется в соответствии с Уставом университета, уставами и принципами деятельности международных ассоциаций, членом которых является ГУУ, и двусторонними соглашениями с зарубежными вузами-партнёрами.

Основной целью работ по международному сотрудничеству является интеграция университета в мировое образовательное пространство. Благодаря этому Университет активно участвует в мировом научно-образовательном процессе; повышается международный авторитет диплома ГУУ, что обеспечивает его признание ассоциациями и органами образования различных стран; осуществляется интернационализация учебного процесса путём развития международной академической мобильности.

Приоритетные направления деятельности и задачи в сфере международного сотрудничества:
 создание конкурентоспособных учебных программ с выводом их на мировой рынок бизнес-образования (Россия, СНГ, дальнее зарубежье).
 развитие взаимодействия с международными организациями, членом которых является Университет. Дальнейшее расширение членства в международных организациях.
 международная аккредитация программы МВА Университета и других образовательных программ.
 участие Университета в проектах международного сотрудничества, осуществляемых в рамках программ TEMPUS, TACIS и UNESCO;
 международный студенческий и академический обмен с вузами-партнёрами;
 развитие совместной научной деятельности, организация и проведение международных научно-практических конференций и семинаров.

Действует университетский Центр международных программ. Центр активно развивает программы студенческих и академических обменов, реализует образовательные программы на английском и немецком языках, организовывает международные конференции и семинары, проводит летние школы, где проходит обучение русскому языку, обеспечивает приём прибывающих в ГУУ иностранных делегаций и специалистов.

Государственный университет управления интегрирован в международное образовательное пространство. Университет является членом Международной ассоциации университетов (IAU), Европейского фонда развития менеджмента (EFMD), Центрально- и восточноевропейской ассоциации развития менеджмента (CEEMAN), Международной федерации ассоциаций менеджмента Восточной Азии (IFEAMA), Американской ассоциации менеджмента (AMA), Сети институтов и школ государственного управления в странах Центральной и Восточной Европы (NISPAcee), Международной федерации ассоциаций менеджмента Восточной Азии (IFEAMA).
Университет стал инициатором создания Ассоциации бизнес-школ стран БРИК (ABBS).

ГУУ сотрудничает со многими университетами и учебными центрами за рубежом. Например, университет имеет соглашения о сотрудничестве с университетами и другими высшими учебным заведениями Великобритании, Германии, Италии, Австрии, Китая, Франция, США, Нидерландов, Кореи, Норвегии, Кипра, Испании, Финляндии, Тайваня и др.
 
Двусторонние контакты осуществляются в форме международных научно-практических конференций, совместных исследований, организации семинаров и курсов, обмена преподавателями и студентами, организацией летних школ. Профессора и преподаватели ГУУ выезжают за рубеж с целью повышения квалификации, стажировки, изучения и обобщения международного опыта, разработки новых учебных курсов и программ. Студенты имеют возможность участвовать в программах обмена, и выезжать на обучение в вузы-партнёры, производственно-ознакомительную практику и стажировку.
 
Университет осуществляет программы обучения иностранных студентов, аспирантов и Стажёров. В 2008 году открылся подготовительный факультет для иностранных учащихся.
 
Университет дважды выигрывал грант по программе Темпус. В 2002—2005 году Университет участвовал в проекте ТЕМПУС INCOMANC № CD JEP 22059-2001 "Разработка учебной программы по специализации «Международный коммерческий менеджмент». Итогом проведения этого проекта явилась разработка и введение в программу подготовки студентов двух дистанционных курсов «Международная политика продвижения» и «Управление отношениями с клиентами», а также введение в практику организации учебного процесса Российско-голландского факультета маркетинга обмена студентами и аспирантами с  (Нидерланды).

В 2007 году Государственный университет управления в консорциуме с университетами РУДН (г. Москва), ДГУ (г. Махачкала), ВГУ (г. Воронеж), Лёвенским католическим университетом (г. Лёвен, Бельгия) и Университетом Твенте (Нидерланды) выиграли грант Европейского союза по программе Tempus JEP 27131.2006 на разработку программы подготовки специалистов для государственной службы PM/MPA (The Master of Public Administration) в соответствии с европейскими стандартами на период 2007—2010 гг.

В Университете в целях расширения и укрепления связей с научными и культурными центрами и деловыми кругами России и зарубежных стран учреждено и введено в практику присвоение выдающимся российским и зарубежным деятелям звания «Почётный доктор» Государственного университета управления.

В целях совершенствования управления международной деятельностью разработана и реализуется на практике «Концепция международного сотрудничества ГУУ», в которой намечены меры по оптимизации академических обменов, увеличению численности иностранных студентов, обучающихся в Университете, и численности наших студентов, проходящих включённое обучение в зарубежных вузах.

Ректоры 
 Лобанов Иван Васильевич (8 августа 2017 — 28 августа 2020)
 Троицкий, Александр Витальевич (и. о. 28 августа 2020 — 17 декабря 2021)
 Строев, Владимир Витальевич (и. о. 17 декабря 2021 — 2 июня 2022)
 Строев, Владимир Витальевич (с 2 июня 2022)

Структура

Институты 
 Институт отраслевого менеджмента
 Институт государственного управления и права
 Институт информационных систем
 Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
 Институт экономики и финансов
 Институт маркетинга
 Институт заочного образования
 Институт непрерывного образования работников государственной сферы и бизнеса
 Высшая школа бизнеса

Специальности 

 Бакалавриат
 Бизнес-информатика
 Гостиничное дело
 Государственное и муниципальное управление
 Инноватика
 Менеджмент
 Политология
 Прикладная информатика
 Прикладная математика и информатика
 Реклама и связи с общественностью
 Социология
 Управление персоналом
 Экономика
 Юриспруденция
 Урбанистика и управление городом

 Магистратура
 Бизнес-информатика
 Гостиничное дело
 Государственное и муниципальное управление
 Социология
 Управление персоналом
 Финансы и кредит
 Юриспруденция
 Гостиничное дело

Известные преподаватели и выпускники

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Государственного университета управления
 ГУУ — 100: история и философия логотипа в цвете
 Официальное сообщество в сети «ВКонтакте»
 Электронный wiki-справочник ГУУ «Кафедрариум»
 ГУУ на WikiMapia
 Теоретический и научно-методический журнал «Вестник университета»
 Научно-практический журнал «Управление»
 Научный журнал «E-Management»
 Официальное сообщество научных журналов ГУУ «Вестник университета», «Управление», E-Management в сети Facebook
 Официальный паблик научных журналов ГУУ «Вестник университета», «Управление», E-Management в сети «Вконтакте»
 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2021 года

Государственный университет управления